Ko ovo more platit naziv je kompilacijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1995. godine. Na albumu se nalazi 20 pjesama napisanih za klape u izvođenju šibenskih klapa.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Ko Ovo More Platit : 20 Šibenskih Pjesama Arsena Dedića

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1995.